Nació en la Cd. de Gómez Palacio, Durango, el 2 de abril de 1938, realizó sus estudios en el Instituto Francés de la Laguna, siendo en esta etapa donde tiene contacto con los Hermanos Lasallistas y decide incorporarse al noviciado Lasallista fsc (Fratum Scholarum Christianorum) en su ciudad natal, es Normalista de la Escuela Normal Benavente en Puebla, Pue., Mtro. en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Coahuila, Estudios Religiosos en Roma, Italia, Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de Monterrey, N. L., Educación Popular en Universidad Nacional de Costa Rica, Modificabilidad Cognitiva en el Centro Universitario La Salle, Madrid, España, Desarrollo Humano en The College of Santa Fe, Nuevo México, USA y con 13 especialidades en el campo educativo y Dos Doctorados Honoris Causa.

Biografía 
Maestro durante 64 años. 

Director y Coordinador de Educación del Sistema Lasallista de México Norte.

Presidente de Equipo Nacional de Coordinadores de Educación de las Congregaciones Religiosas dedicadas a la educación en la República Mexicana.

Director del Centro de Estudios Superiores La Salle, en Monterrey, Nuevo León.

Tesorero de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Pedagogía y Ciencias de la Educación de la República Mexicana.

Presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares en México, Distrito Federal.

Presidente de la Confederación Interamericana de Educación Católica, con sede en Bogotá, Colombia.

Consejero de la Oficina Internacional de Educación Católica en Bruselas, Bélgica.

Presidente del equipo coordinador del programa “Educador Líder de América” del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), en Bogotá, Colombia.

Representante de Canadá, Estados Unidos y México y Presidente en el Consejo de la Confederación Interamericana de Educación Católica.

Visitador Provincial del Distrito México Norte de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Presidente del Equipo del Proyecto Educativo Lasallista de América Latina y el Caribe.

Miembro del Consejo Ejecutivo de la UDEM (Universidad de Monterrey).

Presidente de las Juntas de Gobierno de 5 Universidades La Salle, del Norte del País.

Miembro de FIMPES, ODUCAL, IALU, Centro Internacional de la UNESCO para Ingeniería y Minas, y para la erradicación del racismo en la de Educación Superior.

Rector de la prestigiada Universidad La Salle Noroeste, la cual se encuentra en el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, en el período 2014-2021.

Reconocimientos 
Creador del Módulo de Educación Popular para los Lasallistas de América Latina y el Caribe.

Creador del Modelo de Acreditación del Proceso de Mejora Continua, para las Escuelas Particulares de Educación Básica, Media Superior y Normales de la República Mexicana.

Creador del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad La Salle Chihuahua, que sirvió de base para el Modelo Distrital de México Norte.

Premio “Jesús Maestro”, que otorga la Confederación Interamericana de Educación Católica, cada cuatro años a un educador de América.

En San Juan de los Lagos, Jalisco, México, existe una calle que lleva su nombre.

Embajador de la Paz, condecorado con la Medalla de la Cruz Roja y Honor en Gestión de la Calidad Educativa, reconocimientos otorgados por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa–ODAEE.

Ciudadano del Año 2019, reconocimiento otorgado por el Consejo Consultivo de Grupo Salinas.

Algunas publicaciones 
Mega tendencias de la Educación en México. Confederación Nacional de Escuelas Particulares, A.C. (mayo de 1996).

Valores Requeridos en la Sociedad del Siglo XXI.  Servicios Educativos y Administrativos, A.C. (17 de enero del 2003).

Educación Católica en América, Retos y Oportunidades.  CREDI-OEIEC. Revista de Renovación Pedagógica y DIALNET (1998 y Feb. del 2000).

La Educación Lasallista en el Ámbito de las Nuevas Tecnologías. Revista “Onteanqui” Universidad La Salle, México, D.F.                 26 de agosto de 1998.

¿Un nuevo orden mundial? conferencia al ITESM Campus Monterrey. (enero de 2000).

66 Publicaciones, Vida Religiosa. Revista La Salle México-Norte.               

Numerosas publicaciones. Confederación Nacional de Escuelas Particulares, A.C. y Conferencia Interamericana de Educación Católica.

Conferencias y talleres impartidos en varios países de América, Europa, Asia y África.

Pensar la educación desde una nueva perspectiva: valorar la diversidad y enriquecer las propias identidades. Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje de la ODAEE, Universidad San Pablo – CEU en Madrid. (noviembre de 2016). 

La Interculturalidad como medio de establecer justicia, equidad y paz. III Congreso Internacional de Interculturalidad–RedODUCAL. Universidad Pontifica Bolivariana, Sede Medellín. (diciembre de 2019).

Véase también 
 Juan Bautista de La Salle
 Anexo:Instituciones educacionales lasalianas
 Universidad La Salle (México)
 Hermanos de las Escuelas Cristianas

Profesores de México
Lasalianos